Wilhelm Olbrich ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Olbrich (Mathematiker) (1880–1945), österreichischer Mathematiker
 Wilhelm Olbrich (Verleger) (1894–1974), deutscher Verleger